Лас Готерас има више значења:

 Лас Готерас (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Готерас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Готерас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Готерас (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Готерас (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику